Landkreis Osterode am Harz, een district in Nedersaksen
Osterode am Harz (stad), een stad in het gelijknamige district
Ostróda, een gemeente in Polen waarvan de Duitse naam Osterode luidt